Matthew Irwin (né le  à Brentwood Bay en Colombie-Britannique, province du Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur

Biographie 
Matt Irwin a joué son hockey junior avec les Clippers de Nanaimo dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique où il est nommé meilleur défenseur de la , une des deux Associations de la ligue, en 2007 et en 2008. En 2008, il part faire ses études à l'Université du Massachusetts à Amherst en jouant pour l'équipe de hockey des Minutemen. Après deux saisons, il signe son premier contrat professionnel avec les Sharks de San José, équipe de la Ligue nationale de hockey et joue à la fin de la saison 2009-2010 avec les Sharks de Worcester, franchise affiliée à San José dans la Ligue américaine de hockey. Il fait ses débuts avec San José au cours de la saison 2012-2013.

Le , il signe une entente de 1 an pour un total de 800 000$ avec les Bruins de Boston.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Clippers de Nanaimo || LHCB || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Clippers de Nanaimo || LHCB || 56 || 3 || 6 || 9 || 41 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || Clippers de Nanaimo || LHCB || 60 || 22 || 27 || 49 || 67 || 24 || 10 || 4 || 14 || 18
|-
| 2007-2008 || Clippers de Nanaimo || LHCB || 59 || 16 || 37 || 53 || 40 || 14 || 6 || 7 || 13 || 22
|-
| 2008-2009 || Minutemen d'UMass || NCAA || 31 || 7 || 11 || 18 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Minutemen d'UMass || NCAA || 36 || 7 || 17 || 24 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 72 || 10 || 21 || 31 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 71 || 11 || 31 || 42 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 35 || 1 || 14 || 15 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 38 || 6 || 6 || 12 || 10 || 11 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 62 || 2 || 18 || 20 || 35 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 53 || 8 || 11 || 19 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Boston || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 64 || 5 || 25 || 30 || 27 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LNH ||  4||  0|| 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 74 || 3 || 11 || 14 || 26 || 22 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 50 || 2 || 6 ||	8 || 8 || 12 ||	0 || 0 ||0 || 2
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 44 || 1 || 6 ||	7 || 38 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 24 || 0 || 2 || 2 || 19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 1 || 3 || 4 || 6 || - || - || - || - || -

| 400 || 23 || 65 || 88 || 175 || 47 || 1 || 3 || 4 || 10

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance dans le district régional de la Capitale
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Capitals de Washington